Августин Рошелли (; ) — святой Римско-Католической Церкви, священник, исповедник, основатель женской монашеской конгрегации «Сёстры Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии».

Биография 
В 1835 году поступил в духовную семинарию в Генуе. 19 сентября 1846 года был рукоположен в священника кардиналом Пласидо Мария Тадини. Был назначен на священническую службу в Сан Мартино д'Альбаро. Исполнял обязанности исповедника, занимался пастырской работой среди бедных. Для помощи обездоленным основал женскую монашескую конгрегацию «Сёстры Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии».

Прославление 
7 мая 1995 года был причислен папой Иоанном Павлом II к лику блаженных, 10 июня 2001 года был причислен к лику святых.

День памяти в католической церкви — 7 мая.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Литература 
 Święci na każdy dzień. T. III: Maj. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009, s. 24. ISBN 978-83-7558-295-6.

Ссылки 
 Биография 

Святые Италии
Католические святые
Христианские святые XIX века
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XXI веке